Fabius Pictor ist der Name folgender Personen:

 Numerius Fabius Pictor, römischer Konsul
 Quintus Fabius Pictor (~254 v. Chr.–~201 v. Chr.), römischer Politiker und Geschichtsschreiber